Meibutsu (名物, anerkendt ting) eller meisan (名産, anerkendt produkt) er traditionelle japanske håndværksprodukter og levnedsmidler, der gælder som regionale specialiteter. Hver region i Japan har sin egen meibutsu, der bliver solgt i miyage-butikker (souvenirbutikker).

Levnedsmidlerne tæller først og fremmet sembei (riskiks), søde sager med rød bønnepasta, syltet radise og andre grøntsager (tsukemono) samt fiskeprodukter i mange lokale varianter.

Blandt håndværket finder man blandt andet træskærearbejder, lakarbejder, stoffer, keramik og vifter. Kvaliteten svinger fra billigt kitsch til værdifulde kunstgenstande lavet af særligt ansete håndværkere, såkaldte levende nationalskatte.

Meibutsu-industrien udgør et vigtigt bidrag til økonomisk svage landområder og sikrer, at traditionelle håndværk ikke uddør. Desuden er det en måde at identificere oprindelsessteder med.

Japans økonomi
Mad fra Japan